Enchanted может означать:
 Enchanted (альбом) — саундтрек к фильму «Зачарованная»;
 Enchanted (песня) — песня Тейлор Свифт.